Ботаническая:
 Ботаническая — 8-я станция Екатеринбургского метрополитена.
 Ботаническая — планируемая станция Петербургского метрополитена.